La sirenita es un cuento de hadas del escritor danés Hans Christian Andersen. Puede referirse también a:

 La Sirenita de Copenhague, una estatua en la ciudad de Copenhague creada en honor al escritor Hans Christian Andersen.
 La sirenita, símbolo del escudo de Varsovia.

Películas (cine, vídeo y televisión) 
 La sirenita (Rusalochka), cortometraje animado soviético de 1968.
 Andersen Dowa: Ningyo Hime, película anime japonesa de 1975.
 La sirenita (Malá mořská víla), película checa de 1976.
 La sirenita (Rusalochka), película fantástica soviética de 1976, ambientada en el siglo .
 La sirenita, película animada de 1989 de Walt Disney Pictures basada en el cuento de hadas homónimo.
 La sirenita, película animada de 1992, producida por Golden Films.
 La sirenita (serie animada), serie de televisión (1992-1994) basada en la película de Disney.
 La sirenita 2: regreso al mar, película del año 2000, secuela de la película de 1989.
 La sirenita 3: Los comienzos de Ariel, película de 2008, precuela de la película de 1989, directamente para vídeo.
 La sirenita, película de fantasía y aventura, en imagen real, de 2018, vagamente inspirada en el cuento de H.C. Andersen.
 La sirenita, adaptación de la película animada de Walt Disney Pictures en imagen real, prevista para 2023.

Videojuegos 
 La sirenita (videojuego), videojuego de Nintendo basado en la película de Disney.
 La sirenita (Game Boy), adaptación del videojuego anterior para Game Boy.
 Ariel the Little Mermaid, videojuego de 1992 para Sega Mega Drive/Sega Genesis.
 La sirenita II: Pinball Frenzy (Game Boy), videojuego pinball para Game Boy.
 La sirenita 2 (videojuego), videojuego para Playstation basado en las dos primeras partes de la saga "La Sirenita" de Disney.
 La sirenita: Dos Reinos Mágicos (videojuego), videojuego para Game Boy Advance.
 Aventuras bajo el mar con Ariel, La Sirenita (videojuego), videojuego de Nintendo DS.

Arte 

 La sirenita (ballet), basado en el cuento homónimo de Hans Christian Andersen.
La sirenita (musical), un musical de Broadway basado en la película de animación de Disney.